Heuchelheim bei Frankenthal, een gemeente in Rijnland-Palts
 Heuchelheim (Hessen), een gemeente in Hessen